El término drama puede referirse, en esta enciclopedia:

 a drama, un género literario;
 a drama, un género cinematográfico;
 a Drama, una ciudad del noreste de Grecia;
 a la unidad periférica de Drama, en Grecia;
 a uno de los nombres comunes de la planta Mantisalca salmantica;
 a Drama, un álbum de Jamelia;
 a Drama, un álbum de Yes;
 a Drama, un álbum del grupo surcoreano Tomorrow X Together (TXT);
 a la serie de televisión Drama.